Mouth – singolo di Merril Bainbridge del 1994
 Mouth – brano musicale dei Bush, contenuto nell'album Razorblade Suitcase
 Mouth – singolo dei Paradise Lost del 2001, tratto dall'album Believe in Nothing